Грузинский легион:
Грузинский легион (германская имперская армия) (1914-1918) — соединение, состоявшее из этнических грузин.
 Грузинский легион (вермахт) (1941—1945) — соединение вермахта, состоявшее из этнических грузин.
 Грузинский легион (Украина) (с 2014) — добровольческое подразделение, состоящее из граждан Грузии, принимающее участие в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне ВСУ.